Мост Александра III — название мостов в различных городах. Названы в честь российского императора Александра III:

 Мост Александра III (Канны) — мост в Каннах.
 Мост Александра III (Париж) — мост в Париже.